Сезон 2020/21 стал для «Ванкувер Кэнакс» 51-м в Национальной хоккейной лиге.

Из-за сложностей с пересечением канадско-американской границы, вызванных пандемией коронавируса, «Ванкувер Кэнакс» и 6 остальных канадских команд были переведены во вновь созданный Северный дивизион. Каждая команда по ходу чемпионата провела 56 матчей только со своими соперниками по дивизиону.

Первоначально для «Ванкувера» регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая 2021 года, однако в конце марта в команде произошла массовая вспышка коронавируса из-за чего лига перенесла 10 матчей, последний из которых состоялся 19 мая. По итогам регулярного чемпионата «Ванкувер Кэнакс» занял в своём дивизионе последнее 7-е место и не попал в плей-офф.

Турнирное положение

Расписание и результаты матчей

Регулярный чемпионат

Статистика

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Ванкувер».
‡Игрок ушёл по ходу сезона. Статистика указана только за «Ванкувер».

Текущий состав

Сделки

Обмены

Драфт отказов

Пришли

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Ванкувер Кэнакс» 

В
Сезоны «Ванкувер Кэнакс»
2020 год в хоккее
2021 год в хоккее